Август (от  — величественный, священный) — многозначный термин.

 Август — месяц между июлем и сентябрём, назван в честь императора Октавиана Августа.
 Октавиан Август — римский император.
 Август, Эрнст Фердинанд (1795—1870) — немецкий физик и изобретатель.
 Август — титул правителей Римской империи.
 Август — амплуа клоуна в цирке.
 «Август» — рок-группа.
 «Август» — песня композитора Яна Френкеля на стихи Инны Гофф.
 Август (фильм)
 «Август» — фильм Энтони Хопкинса по мотивам «Дяди Вани» А. П. Чехова (1995).
 «Август» — фильм по пьесе Трейси Леттса «Август, округ Осейдж».
 Август (фильм, 1956)
 Август (фильм, 1978) — советский художественный телефильм студии «Арменфильм», реж. Карен Геворкян (1978).
 "Август (фильм, 2008)
 "Август (фильм, 2011)
 «Август Раш»
 Август — мужское имя:
 Август (1526—1586) — курфюрст Саксонии.
 Август (1779—1843) — принц Прусский.
 Август II (1670—1733) — курфюрст Саксонии.
 Август III (1696—1763) — король Польши, курфюрст Саксонии.
 Август (1575—1653) — князь Ангальт-Плёцкау из династии Асканиев.
 Август (1614—1680) — первый герцог немецкого княжества Саксен-Вейсенфельс, князь Саксен-Кверфурта.
 Август (1772—1822) — предпоследний правитель тюрингенского герцогства Саксен-Гота-Альтенбург из побочной линии эрнестинской линии Веттинов.
 Август (1747—1806) — принц Саксен-Гота-Альтербургский, дядя герцога Августа.
 Август (1847—1889) — португальский инфант, герцог Коимбра.
 Август (1635—1699) — герцог небольшой части Шлезвиг-Гольштейна.
 Август (топоним)
 Август — река в России (Республика Саха (Якутия)), левый приток р. Бакы, координаты 69°32'	140°26’.
 Август — река в России (Республика Саха (Якутия)), левый приток р. Дарпир, координаты 65°30'	138°53’.
 Август — река в России (Республика Саха (Якутия)), левый приток р. Индигирка, координаты 65°02'	143°11’.

См. также 
 Августа (значения)
 Аугуст
 «August»

Примечания